De Rally van Catalonië 2010, formeel 46º Rally RACC Catalunya - Costa Daurada, was de 46e editie van de Rally van Catalonië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 478e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cat
Rally van Catalonië